Claassen  bezeichnet:
 den Claassen-Verlag

Claassen ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Claassen (1895–1955), deutscher Verleger und Verlagsgründer
 Fay Claassen (* 1969), niederländische Jazz-Sängerin
 Franz Claassen (1881–1945), deutscher Konteradmiral
 Günther Claassen (1888–1946), deutscher Polizeipräsident und SS-Führer
 Hartmut Claassen (* 1941), Physiker und Bürgermeister von Dargun (1990–2002)
 Henning J. Claassen (* 1944), deutscher Unternehmer
 Hildegard Claassen (1897–1988), deutsche Verlegerin
 Johan Claassen (1929–2019), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Jo-Marie Claassen (* 1940), südafrikanische Klassische Philologin

 Siegfried Claassen (1884–1951), deutscher Konteradmiral
 Theodor Claassen (1854–1913), preußischer Generalleutnant
 Utz Claassen (* 1963), deutscher Manager
 Wynand Claassen (* 1951), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Claaßen
 Claasen
 Clahsen
 Claßen
 Clasen
 Claessen
 Claesen
 Claesson
 Claeson
 Klaasen
 Klaassen
 Klasen